Kryptonim "Turyści" – polski serial sensacyjny wyprodukowany w 1986 roku przez Studio Filmowe Profil. 

Lokacje: Poznań, Legnica, Olsztyn, Kunowice, Paryż, Dourges i Noyelles-Godault.

Opis fabuły 
Główny bohater Henryk Wdowiak podczas pobytu we Francji otrzymuje propozycję współpracy z amerykańskim wywiadem. O ofercie po powrocie do kraju informuje MO. Polski kontrwywiad postanawia wykorzystać Wdowiaka do rozpracowania sieci agenturalnej w Polsce.

Obsada 
 Tomasz Zaliwski − Henryk Wdowiak
 Bogusław Sar − porucznik Witold Stefański
 Tadeusz Skorulski − Erwin Masny
 Jerzy Próchnicki − oficer kontrwywiadu
 Barbara Dzido-Lelińska − "Buźka"
 Ewa Sudakiewicz − Lilka Wdowiakówna
 Eugeniusz Wałaszek − kolejarz Feliks Janiak
 Edward Sosna − Andrzej Molenda
 Sławomir Pietraszewski − oficer dochodzeniowy
 Włodzimierz Adamski − laborant obsługujący wykrywacz kłamstw
 Janusz Dziubiński − sierżant Grzechowiak
 Mieczysław Janowski − "Maks", agent polskiego kontrwywiadu
 Eugeniusz Korczarowski − wywiadowca w Poznaniu
 Kazimierz Meres − "Ruben", agent polskiego kontrwywiadu we Francji
 Aleksander Podolak − wywiadowca w Poznaniu
 Mariusz Puchalski − wywiadowca w Poznaniu
 Janina Borońska − znajoma Masnego
 Jerzy Aleksander Braszka − Sergiusz Rubacki
 Anna Milewska − Tania Rubacka
 Arkadiusz Bazak − agent amerykańskiego wywiadu
 Mariusz Gorczyński − agent amerykańskiego wywiadu
 Weronika Pawłowska − prostytutka
 Jan Hencz − mężczyzna obserwujący Wdowiaka w zoo
 Alicja Knast − żona Stańczaka
 Joanna Rawik − piosenkarka w paryskiej restauracji
 Tadeusz Teodorczyk − Stańczak, znajomy Rubackiego
 Marcel Szytenchelm − syn Stańczaka
 Jerzy Molga − agent amerykańskiego wywiadu
 Maria Probosz − Susanne Nowak
 Janusz Sadowski − Piotr Kwieciński
 Danuta Rynkiewicz − porucznik Marta
 Zbigniew Józefowicz − oficer kontrwywiadu
 Jerzy Czupryniak − listonosz Marciniak
 Zbigniew Kłodawski − plutonowy MO
 Ewa Walewska − Maria Janowska
 Andrzej Szczytko − SB-ek aresztujący Masnego
 Wacław Ulewicz − oficer kontrwywiadu rozmawiający z Kwiecińskim

Bibliografia 
 
 

Polskie telewizyjne seriale sensacyjne
Filmy kręcone w Legnicy
Filmy kręcone w Olsztynie
Filmy kręcone w Paryżu
Filmy kręcone w Pas-de-Calais
Filmy kręcone w Poznaniu
Filmy kręcone w województwie lubuskim